Strumica, fiume della Macedonia del Nord e della Bulgaria
 Strumica, comune urbano della Macedonia del Nord